A Rádio Utopia é uma emissora de rádio brasileira, com sede em Planaltina, no Distrito Federal. Fundada como rádio livre em 1996, no ano de 2006 obteve do Congresso Nacional a autorização para prestar o serviço de radiodifusão,
 tornado-se a primeira rádio comunitária legalizada da cidade.

Essa emissora é um veículo de comunicação que se destaca pela sua programação voltada para a difusão de conhecimento cultural e por defender a identidade brasileira através da música e projetos literários. A Rádio criou em 2006 o projeto Rádio Diversidade, para difundir a cultura brasileira e promover o resgate da identidade cultural das comunidades e suas relações com a cidade. Desde 2009, a Rádio Utopia realiza o Festival Parque Sucupira de MPB, em parceria com a Universidade de Brasília e escolas públicas locais, com o patrocínio do Ministério da Cultura.

Estações de rádio do Distrito Federal (Brasil)
Estações de rádio por internet
Estações de rádio fundadas em 1996